Wetzig ist ein deutscher Familienname. Entstanden ist der Name aus der eindeutschenden Schreibung einer Ableitung des niedersorbischen Rufnamens Wěcsław bzw. des obersorbischen Namens Wjecslaw.

Namensträger 
 Karl-Ludwig Wetzig (* 1956), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Roland Wetzig (* 1959), deutscher Bobsportler
 Ute Wetzig (* 1971), deutsche Wasserspringerin, siehe Ute Schwager

Siehe auch 
 Wentzlaff (Familienname)

Einzelnachweise 

Deutscher Personenname
Sorbischer Personenname 
Familienname